Це список виконавців та музичних колективів драм-н-бейсу та джанглу.

0-9
 2 Bad Mice
 4 Hero
 1.8.7

A
 Adam F
 AFX
 AK1200
 Alex Reece
 Alix Perez
 Amdukias
 Andy C
 Apex
 Aphrodite
 Aquasky
 Arcon 2
 Asian Dub Foundation

B
 Bad Company UK
 Baron
 Black Sun Empire
 Blu Mar Ten
 Blue Stahli
 Michiel van den Bos
 Boymerang
 Breakbeat Era
 Brookes Brothers

C
 Calibre
 Calyx
 Camo & Krooked
 Capital J
 Cause 4 Concern
 Celldweller
 Changing Faces
 Chase & Status
 Cooh
 Commix
 Concord Dawn
 Congo Natty
 Corrupt Souls
 Counterstrike
 DJ Craze
 Crissy Criss
 Cyantific

D
 Danny Breaks
 Danny Byrd
 DBridge
 DC Breaks
 Dara
 Decoder
 D.Kay
 DeeJay Delta
 Delta Heavy
 Demon Boyz
 Dirtyphonics
 DJ Hidden
 DJ Hype
 DJ Hazard
 Dextrous
 Die
 Dieselboy
 Dillinja
 Dom & Roland
 Doubleclick
 Dwarf Electro
 Delta 9
 Drumagick
 Drumsound & Bassline Smith

E
 Ed Rush
 Enduser
 Evol Intent
 Exile
 Eye-D
 EZ Rollers

F
 Fabio
 Flashbulb
 Food
 Fresh
 Freaky Flow
 Front Line Assembly
 Friction
 Future Cut
 Future Engineers
 Future Prophecies

G
 G Dub
 Goldie
 Gridlok
 Grooverider
 A Guy Called Gerald
 Gvozd

H
 Hidden
 High Contrast
 Hive
 Hybrid
 Hyper-On Experience
 Hype

I
 Ill.Skillz

J
 JDevil
 J Majik
 John B
 Jojo Mayer's Nerve
 Jonny L
 Jubei

K
 Kasra
 Keltech
 Kemistry
 Kemistry & Storm
 Killbot
 Kill the Noise
 Klute
 Konflict
 Kosheen
 Krust

L
 Lamb
 Landslide
 Left Spine Down
 Limewax
 Loadstar
 Logistics
 Lomax
 London Elektricity
 LTJ Bukem

M
 Makoto
 Marky
 Matrix
 Micky Finn
 Mistabishi
 Modestep

N
 Nanotek
 Netsky
 Ніко
 Nobukazu Takemura
 Noisia
 Nucleus
 Nu:Logic
 Nu:tone
 Nookie

O
 Omni Trio
 Optical
 Optiv

P
 Panacea
 Panda
 Paradox
 Pascal
 Patife
 Paul B
 Pendulum
 Peter Nice Trio
 Phace
 Photek
 pH10
 Plug
 Polar

Q
 Q Project
 Quoit
 Qemists

R
 Rabbit Junk
 Ram Trilogy
 Rap
 Red
 Red Snapper
 Remedy
 Renegade Soundwave
 Replicator
 Reprazent
 Resonance
 Roni Size
 Rregula
 Rollz
 Rudimental

S
 Salmonella Dub
 Sato 
 Seba
 Shapeshifter
 Shy FX
 Shimon
 The Shizit
 Slipmatt
 Source Direct
 Spor
 Spectrum
 Spring Heel Jack
 Squarepusher
 SS
 Stamina MC
 Stanton Warriors
 State of Mind
 Step 13
 Stevie Hyper D
 Starscream
 MC Skibadee
 Sub Focus
 System 7

T
 Tabla Beat Science
 Tiki Taane
 Tech Level 2
 Teebee
 Timecode
 Total Science
 T-Power
 T.Kay
 Trace
 Typecell
 Theo B
 The Shizit
 TC

U
 The Upbeats

V
 Vector Burn
 Venetian Snares

W
 Wickaman
 Witchman

X
 XRS
 Xample
 Xilent

Z
 Zardonic

Музичні списки
Електронна музика
Драм-енд-бейс